Kleiderkammer steht für:

 Kleiderkammer bei der Bundeswehr, siehe LH Bundeswehr Bekleidungsgesellschaft
 Kleiderkammer bei der Feuerwehr, siehe Feuerwehrhaus #Kleiderkammer
 Kleiderkammer bei Sozialverbänden, siehe Altkleidersammlung #Kleiderkammern
 Kleiderkammer im Theater, siehe Fundus (Sammlung)